Barthes, peut désigner :
 le pluriel du gascon « barthe » 'plaine humide longeant une rivière', 
 le pluriel languedocien bartas 'hallier, broussailles'. 
Barthès, qualifie une personne originaire des barthes ci-dessus.

Patronyme 
Le mot "barta" désigne dans l'est gascon et le Languedoc « hallier, broussailles, petit bois caractéristique des Garrigues »; en occitan "las bartas", expression languedocienne courante francisée en "bartasser" pour « courir les garrigues ».

Ces patronymes sont notamment portés par les personnes suivantes :
 Christophe Barthès (1966-), personnalité politique française
 Émile Barthès (1883-1939), prélat catholique français ;
 Émile Barthes (1894-1974), contre-amiral français ;
 Eugène Barthes (1862-1950), vice-amiral français ;
 Jean-François Régis Barthès (1790-1861), fondateur de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Compassion ;
 Pierre Barthes (né en 1941), joueur de tennis français ;
 René Barthes (1894-1961), administrateur colonial français ;
 Roland Barthes (1915-1980), écrivain et sémiologue français ;
 Yann Barthès (1974-), journaliste français de télévision.

Toponyme 
 Les Barthes, commune française de Tarn-et-Garonne.

Voir aussi 
 Barthe
 
 Labarthe

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan